Казачье войско — воинское формирование (войско), комплектуемое из числа лиц казачьего сословия или состояния; первоначально возникшие как объединения вольных и беглых людей вне какой бы то ни было государственной административной юрисдикции, казачьи войска позднее входили в состав вооружённых сил Русского царства, а затем и Российской империи, а также Речи Посполитой и Османской империи.

В России 
У нашего великого государя, против его государских недругов, рать собирается многая и несчётная, а строения бывает разного: …
Казаки донские, терские, яицкие бьются огненным боем; а запорожские черкасы — и огненным, и лучным.

С появлением в России в конце XVII века регулярной армии, до 70-х годов XIX века казаки причислялись к иррегулярным войскам России.

В 1874 году система рекрутских наборов в России была заменена всеобщей воинской повинностью, и порядок службы казаков стал определяться принятым в 1875 году уставом воинской повинности Донского войска.

Именно с этого времени в официальных документах исчезает термин «иррегулярные войска» и юридически закрепляется понятие «казачьи войска».

На начало XX века в России насчитывалось 11 казачьих войск численностью около трёх миллионов человек; крупнейшим являлось Войско Донское. В мирное время казаки выставляли 17 полков и 6 отдельных сотен Донского казачьего войска, 11 полков и 1 дивизион Кубанского войска, 4 полка и 4 местные команды Терского войска, 6 полков, 1 дивизион и 2 сотни Оренбургского войска, 3 полка и 2 команды Уральского войска, 3 полка Сибирского войска, 1 полк Семиреченского войска, 4 полка Забайкальского войска, 1 полк Амурского войска, 1 дивизион Уссурийского войска, 2 сотни иркутских и красноярских казаков.

Кроме того, казаки выставляли три лейб-гвардейских полка (Казачий лейб-гвардии полк, Атаманский лейб-гвардии полк и Сводно-Казачий лейб-гвардии полк). Помимо них были ещё 6-я Донская казачья Его Величества батарея и Собственный Его Императорского Величества Конвой из 4-х сотен. В военное время казаки были обязаны выставить до 146 полков, 41 сотню, 22 пеших батальона и 38 батарей конной артиллерии, общим штатом 178 тысяч человек.
Все казаки мужского пола считались обязанными военной службе со сроком 20 лет. В отличие от регулярной армии и флота, призыв в которые был обусловлен рядом льгот и изъятий, казаки были обязаны службе все поголовно. Начиная с 18-летнего возраста, казак числился в приготовительном разряде в течение трёх лет. В течение этого времени он был обязан обзавестись конём и обмундированием. Затем казак зачислялся в строевой разряд, и проходил действительную службу в течение четырёх лет, после чего переводился «на льготу». Казаки «на льготе» продолжали числиться в «льготных» частях, первые четыре года — второй очереди, затем переводились из строевого разряда в запасной, и в части третьей очереди, но фактически все казаки «на льготе» уже не служили. В 33 года казак переводился в запас, в 38 лет — в ополчение.

Таким образом, организация казачьих частей отличалась от существовавшей в регулярной армии — вместо запасных батальонов (существовавших в регулярной армии) до двух третей казачьих частей в мирное время числились «на льготе», то есть фактически не существовали. В то же время в армейских запасных батальонах в мирное время назначался небольшой кадр, выполнявший роль организационного ядра по мобилизации, обычно в составе одного штаб-офицера, шести обер-офицеров и сорока нижних чинов. Мобилизация по военному времени регулярных войск и иррегулярных отличалась: в регулярных войсках увеличивался состав частей, но не их количество, в казачьих увеличивалось и количество частей за счёт мобилизации полков, состоявших «на льготе».

Органы военного управления казачьими войсками 
В Русском государстве центральным органом военного управлением казаков и городовых казаков был сначала Стрелецкий приказ, а затем Разрядный приказ и Казачий приказ.

Казаками в Сибири ведал Сибирский приказ, Днепровскими (Запорожскими и Малороссийскими) казаками — Малороссийский приказ, мещерскими казаками — Мещерский приказ, смоленскими грунтовыми казаками — Приказ Смоленского разряда.

В Российской империи службой казаков заведовали (период):
 Военная коллегия (1721—1802);
 Военное министерство (1802—1835);
 Департамент военных поселений Военного министерства (1835—1857);
 Управление (с 1867 года — Главное управление) иррегулярных войск (1857—1879);
 Главное управление казачьих войск (1879—1910);
 Казачий отдел Главного штаба (1910—1918).

Казачьи войска России 
В различные периоды истории в состав вооружённых сил России входили следующие казачьи войска:

 Азовское казачье войско;
 Астраханское казачье войско;
 Башкирское войско;
 Бугское казачье войско;
 Волжское казачье войско;
 Дунайское войско;
 Войско Донское;
 Екатеринославское казачье войско;
 Запорожское войско;
 Кавказское линейное войско;
 Калмыцкое войско;
 Кубанское казачье войско;
 Оренбургское казачье войско;
 Семиреченское войско;
 Исетское казачье войско;
 Сибирское линейное казачье войско́;
 Терское казачье войско;
 Уссурийское казачье войско;
 Уральское казачье войско;
 Черноморское казачье войско;
 Забайкальское казачье войско;
 и другие.

Планировалось создать также Сунгарийское (Китай), Алайское (Киргизия), Туркестанское и Алтайское (при Колчаке — с приписными инородцами) казачьи войска.

Казачьи войска и объединения

Казачьи войска на начало XX века 
На момент переписи населения 1897 года суммарная численность казаков в России составляла 2 928 842 человек (мужчин и женщин), или 2,3 % всего населения без учёта Финляндии.

К началу Первой мировой войны существовало одиннадцать казачьих войск:
 Донское казачье войско, старшинство — 1570 год
 Оренбургское казачье войско, 1574
 Терское казачье войско, 1577
 Сибирское казачье войско, 1582
 Уральское казачье войско, 1591 (до 1775 — Яицкое)
 Забайкальское казачье войско, 1655
 Кубанское казачье войско, 1696
 Астраханское казачье войско, 1750
 Семиреченское казачье войско, 1852
 Амурское казачье войско, 1858
 Уссурийское казачье войско, 1865

В конце XIX века в Маньчжурии, на берегах реки Желта (позже переименована в Желтугу, китайское название — Мохэ), притоке Албазихи, втекающей в Амур, было образовано квазигосударство Желтугинская республика — самоуправляемая казачья община из китайских (албазинцев) и русских казаков-золотопромышленников.

Во время распада Российской империи, гражданской войны и интервенции в России были провозглашены несколько казачьих государственных образований:
 Кубанская народная республика
 Всевеликое войско Донское
 Оренбургский казачий круг
 Забайкальская казачья республика

Также гражданская война стала толчком для возрождения казачества на Украине. Так в Украинской народной республике было создано «вольное казачество», украинская армия использовала традиционную казацкую войсковую атрибутику, структуру, систему званий, а позднее, в ходе государственного переворота, был восстановлен и институт гетманства — провозглашена Украинская держава.

Идею возрождения казачества использовали и большевики. Так, после начала конфронтации между Украинской народной республикой и Советской Россией, последней было создано «червонное казачество». Оно фактически стало армией провозглашённой с началом конфронтации украинской автономии в составе Советской России, которую большевики позиционировали как противовес буржуазной Украинской народной республике. Несмотря на то, что автономная Украинская народная республика советов была ликвидирована ещё весной 1918 года, «червонное казачество» в различных формах просуществовало ещё 20 лет и было упразднено в 1938 году.

А в ходе советизации Дона, Кубани и Терека большевики провозгласили автономные Донскую, Кубанскую и Терскую советские республики, однако все они не получили поддержки основной части казачьего населения и были ликвидированы в ходе антисоветских восстаний и выступлений.

Цвета казачьих войск 

Форма одежды по состоянию на конец XIX — начало XX века:

Степовые казачьи войска 

 Донское казачье войско
Конные полки: 
металлический прибор – белый; 
погоны темно-синие с алыми выпушками; 
чекмень темно-синий, с алыми выпушками; 
шаровары серо-синие с алыми лампасами;
фуражка: тулья темно-синяя, выпушка по тулье алая, околыш алый; 
 клапаны на шинели и пальто алые;
 папаха черного меха с алым колпаком.

 Оренбургское казачье войско
Конные полки: 
металлический прибор – белый; 
 погоны синие; 
чекмень темно-зеленый, со светло-синими выпушками; 
шаровары серо-синие со светло-синими лампасами, 
фуражка: тулья темно-зеленая, выпушка по тулье светло-синяя, околыш светло-синий; 
 клапаны на шинели и пальто светло-синие;
 папаха черного меха со светло-синим колпаком.

Забайкальское, Уссурийское и Иркутское казачьи войска
Конные полки, дивизионы и сотни и пешие батальоны: 
металлический прибор – белый; 
погоны желтые; 
чекмень темно-зеленый, с желтыми выпушками; 
шаровары серо-синие с желтыми лампасами; 
фуражка: тулья темно-зеленая, выпушка по тулье желтая, околыш желтый; 
 клапаны на шинели и пальто желтые;
 папаха черного меха с желтым колпаком.

Уральское и Семиреченкое  казачьи войска
Конные полки: 
металлический прибор – белый; 
погоны малиновые; 
чекмень темно-синий, с малиновыми выпушками; 
шаровары серо-синие с малиновыми лампасами, 
фуражка: тулья темно-синяя, выпушка по тулье малиновая, околыш малиновый; 
 клапаны на шинели и пальто малиновый;
 папаха черного меха с малиновым колпаком.

 Сибирское казачье войско:
Конные полки: 
металлический прибор – белый; 
 погоны алые; 
чекмень темно-зеленый, с алыми выпушками; 
шаровары серо-синие с алыми лампасами;
фуражка: тулья темно-зеленая, выпушка по тулье алая, околыш алый; 
 клапаны на шинели и пальто алые;
 папаха черного меха с алым колпаком.

Астраханское казачье войско
Конные полки: 
металлический прибор – белый; 
погоны желтые; 
чекмень темно-синий, с желтыми выпушками; 
шаровары серо-синие с желтыми лампасами; 
фуражка: тулья темно-синяя, выпушка по тулье желтая, околыш желтый; 
 клапаны на шинели и пальто желтые;
 папаха черного меха с желтым колпаком.

 Амурское казачье войско
Конный полк:
металлический прибор – белый; 
погоны тёмно-зеленые с желтой выпушкой; 
чекмень темно-зеленый, с желтыми выпушками; 
шаровары серо-синие с желтыми лампасами; 
фуражка: тулья темно-зеленая, выпушка по тулье желтая, околыш желтый; 
 клапаны на шинели и пальто желтые;
 папаха черного меха с желтым колпаком.

Конные батареи всех степовых войск:
металлический прибор – желтый; 
погоны алые; 
чекмень темно-зеленый, с алыми выпушками , у офицеров черные бархатные воротники и обшлага;
шаровары серо-синие с алыми лампасами, 
фуражка: тулья темно-зеленая, выпушки по тулье и околышу алая, околыш темно-зеленый. 
 клапаны на шинели и пальто черные с алой выпушкой
 папаха черного меха с алым колпаком.

Кавказские казачьи войска 

Кубанское казачье войско
Конные полки и сотни:
металлический прибор белый;
погоны алые;
черкеска черная или серая, бешмет алый;
шаровары серо-синие с алой выпушкой;
фуражка: тулья темно-зеленая, выпушка по тулье алая, околыш алый. 
клапаны на шинели и пальто черные с алой выпушкой
папаха черного меха с алым колпаком.

Пластунские батальоны:
металлический прибор желтый;
погоны малиновые;
черкеска черная или серая, бешмет черный;
шаровары черные с малиновой выпушкой;
фуражка: тулья темно-зеленая, выпушки по тулье и околышу малиновые, околыш темно-зеленый;
клапаны на шинели и пальто черные с алой выпушкой;
папаха черного меха с черным колпаком.

Местные пешие команды:
металлический прибор желтый;
погоны алые;
черкеска черная или серая, бешмет черный;
шаровары черные с алой выпушкой;
фуражка: тулья темно-зеленая, выпушки по тулье и околышу алая, околыш темно-зеленый; 
клапаны на шинели и пальто алые;
папаха черного меха с черным колпаком.

 Терское казачье войско:
Конные полки и сотни:
металлический прибор белый;
 погоны светло-синие; 
черкеска черная или серая, бешмет светло-синий;
шаровары серо-синие со светло-синей выпушкой;
фуражка: тулья темно-зеленая, выпушки по тулье светло-синяя, околыш светло-синий. 
клапаны на шинели и пальто черные со светло-синей выпушкой
папаха черного меха со светло-синим колпаком.

Конные батареи кавказских казачьих войск:
металлический прибор желтый;
погоны алые;
черкеска черная или серая, бешмет черный;
шаровары черные с алый выпушкой;
фуражка: тулья темно-зеленая, выпушки по тулье и околышу алая, околыш черный 
клапаны на шинели и пальто алые;
папаха черного меха с черным колпаком.

Казачьи войска в филателии

Почтовые марки Украины

См. также 
 Фема
 Казаки
 Русская гвардия
 Список кораблей Казак/Cossack

Примечания

Литература

Ссылки 
 Записка о преобразовании управления казачьими войсками и об улучшении экономического положения казаков // РГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 23.
 Доклад начальника 1-й Кубанской казачьей дивизии о сформировании казачьей армии. Битва Гвардий.
 Списки отдельных и особых сотен казачьих войск, 1916 г. // Битва Гвардий - https://btgv.ru/archive/lists-of-individual-and-special-hundreds-of-cossack-troops/

Военное строительство
Казачество
Иррегулярные войска